Rikkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1935-1993), mathématicien et professeur finlandais
 (1874-1918), homme politique finlandais
 (né en 1995), artiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois